Туксбада:
 Туксбада I — бухархудат, правитель Бухары в 674/681—724 годах.
 Туксбада II — бухархудат, правитель Бухары в 724—738/739 годах.
 Туксбада III — бухархудат, правитель Бухары (годы неизвестны, имя условно).